Peiser ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Peiser (1876–1934), deutscher Arzt
 Arthur Peiser (1885–1941), deutscher Schauspieler bei Bühne und Film
 Benny Peiser (* 1957), Kulturwissenschaftler an der John Moores Universität in Liverpool
 Bona Peiser (1864–1929), Deutschlands erste Volksbibliothekarin
 Cilly Levitus-Peiser (1925–2010), deutsche Holocaustüberlebende
 Felix Ernst Peiser (1862–1921), deutscher Assyriologe
 Lilli Palmer, geb. Lilli Marie Peiser (1914–1986), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Romuald Peiser (* 1979), französischer Fußballspieler
 Werner Peiser (1895–1991), deutscher Diplomat und Hochschullehrer
 Wolfram Peiser (1962–2021), deutscher Kommunikationswissenschaftler

Siehe auch:
 Peyser
 Peisser